Paulos ist der Name von

 Paulos von Aigina (auch: Paulou Aiginētou; Paulus Aegineta; Paulus von Aigina), ein in Alexandria im 7. Jahrhundert tätiger Arzt
 Paulus von Theben (Paulos von Theben; 228–341), christlicher Heiliger und nach der Legende erster ägyptischer Einsiedler und Wüstenvater
 Paulos (Steinmetz), Steinmetz aus Isaurien in der mittleren Kaiserzeit
 Paulos (Maler) (5./6. Jahrhundert), spätantiker Maler
 Paulos I. von Konstantinopel, Patriarch von Konstantinopel (-350)
 Paulos II. (Patriarch), Patriarch von Konstantinopel
 Paulos III. (Konstantinopel), Patriarch von Konstantinopel (687–693)
 Paulos IV. (Konstantinopel), Patriarch von Konstantinopel (780–784)
 Paulos (Patriarch) (1935–2012), Patriarch der Äthiopisch Orthodoxen Tewahedo-Kirche

Paulos oder Paulós ist der Familienname folgender Personen:

 Iván Paulós († 2015), uruguayischer Militär
 John Allen Paulos, Mathematikprofessor an der Temple University in Philadelphia
 Peregrino Paulos (1889–1921), argentinischer Geiger, Bandleader und Tangokomponist

Siehe auch:
 Paul
 Paulus (Begriffsklärung)
 Poulos